Julio Pérez puede referirse a:

 Julio Pérez Díaz (1960-), demógrafo español, creador de la teoría de la revolución reproductiva;
 Julio Pérez Gutiérrez (1926-2002), Pata Loca, Loco, Canario, futbolista uruguayo;
 Julio Pérez Sanz (1957-), político español
 Julio M. Pérez, ingeniero y militar argentino;
 Julio Lavandero Pérez (1930-), fraile capuchino español. 
 Julio Pérez Luyo ( -), cantante de rock de peruano

 Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero